В одиночному розряді тенісного турніру United Airlines Tournament of Champions 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Мартіна Навратілова здобула титул, у фіналі перемігши Джулі Гелдман 7-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (півфінал)
  Розмарі Казалс (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр (півфінал)
  Джулі Гелдман (фінал)

 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Джінн Еверт (1-ше коло)
 Лора Дюпон (2-ге коло)
 Марсі Луї (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

United Airlines Tournament of Champions